16-я кавалерийская дивизия — соединение кавалерии РККА, созданное во время Гражданской войны в России в 1919—1921 годах. Являлось маневренным средством в руках фронтового и армейского командования для решения оперативных и тактических задач.

История 
Дивизия была сформирована 2 ноября 1919 года в составе конного корпуса 8-й армии.

По приказу войскам 8-й армии от 21 ноября 1919 г. N 631 она стала именоваться Отдельной кавалерийской дивизией 8-й армии. Приказом войскам Южного фронта от 23 декабря 1919 г. N 1961 переименована в 16-ю кавалерийскую дивизию.

Подчинение

Боевые действия 
Дивизия участвовала в боях против армий Деникина в Донской области, в Ростово-Новочеркасской операции (3 - 10 января 1920 года, наступление на Ростов), Доно-Манычской операции (17 января - 6 февраля 1920 года) (наступление на Батайск, стц. Ольгинскую), в охране Азовского побережья от Ейска до Курганского лимана (май - июнь 1920), в боях против армий Врангеля в районе г. Орехов (июль 1920), хут. Кислицкий, г. Армянск (авг. 1920), г. Никополь, в форсировании Днепра (октябрь 1920), в контрнаступлении Южного фронта в Северной Таврии (28 октября - 3 ноября 1920) (наступление с никопольского плацдарма на Б. Белозерку, Веселое, Петровское), в Перекопско-Чонгарской операции (7 - 17 ноября 1920 года) (освобождение ст. Джанкой, г. Симферополь). 

Участвовала в ликвидации отрядов Махно в Крыму и на Украине (ноябрь - декабрь 1920 года), повстанческих отрядов и бандитизма на Северном Кавказе, в районах гг. Пятигорск, Кисловодск, Нальчик, Майкоп, ст. Невинномысская и Баталпашинская (январь - ноябрь 1921).

Приказом войскам Северо-Кавказского ВО от 12 ноября 1921 года N 1363/оп дивизия была расформирована, личный состав передан на укомплектование других кавдивизий округа.

Командный состав

Начальники 
 12 ноября 1919 — 11 августа 1920 — Сергей Борисович Волынский
 11 августа 1920 — 25 августа 1920 — врид Дмитрий Иванович Рябышев
 10 декабря 1920 — 19 апреля 1921 — Юрий Владимирович Саблин
 19 апреля 1921 — 27 мая 1921 — Мирон Львович Полунов
 27 мая 1921 — 18 августа 1921 — Алексей Лаврентьевич Бадин
 18 августа 1921 — 12 ноября 1921 — Яков Филиппович Балахонов

Военкомы 
 12 ноября 1919 — 26 ноября 1919 — Аркадий Борисович Дубсон
 16 ноября 1919 — 4 декабря 1919 — Николай Фёдорович Березин
 с 4 декабря 1919 — Александр Алексеевич Бородин
 7 мая 1920 — 12 июня 1920 — Маркел Львович Крожевский
 13 июня 1920 — 13 августа 1920 — Наум Давидович Ефуни
 13 августа 1920 — 21 августа 1920 — Александр Лукич Борчанинов
 21 августа 1920 — 10 декабря 1920 — Желтов
 10 декабря 1920 — 7 июня 1921 — Мальцев Б.
 7 июня 1921 — 18 августа 1921 — Сергей Коновалов
 18 августа 1921 — 15 октября 1921 — Сыромятников Александр Иванович
 15 октября 1921 — 12 ноября 1921 — врид Лев

Начальники штаба 
 12 ноября 1919 — 6 декабря 1919 — врид Иосиф Наумович Рубин
 6 декабря 1919 — 17 января 1920 — врид Козьма Свинцов
 17 января 1920 — 16 февраля 1920 — врид Цыбышев
 16 февраля 1920 — 23 февраля 1920 — врид Николай Константинович Мордовин
 23 февраля 1920 — 19 апреля 1921 — Мирон Львович Полунов
 19 апреля 1921 — 27 мая 1921 — врид Иосиф Наумович Рубин
 27 мая 1921 — 27 октября 1921 — Мирон Львович Полунов
 27 октября 1921 — 12 декабря 1921 — Степанов

Примечания

Ссылки 
 Будённый Семён Михайлович. «Пройдённый путь» в 3-х томах
 С.Витошнев. «С. М. Будённый. Летопись.» (Биография)
 Сайт о С. М. Будённом
 Шамбаров Валерий Евгеньевич Белогвардейщина. 82. Последние победы Деникина.
 Деникин Антон Иванович Очерки русской смуты. Глава XX. Операции южных армий в начале 1920 года: от Ростова до Екатеринодара. Рознь между добровольцами и донцами.

Воинские части и формирования, созданные в 1919 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1921 году
Советская кавалерия во время Гражданской войны